Сестрие́ре () — альпийский посёлок, центральный курорт горнолыжной области «Млечный Путь» (Via Lattea) в Италии.

Расположен недалеко от границы с Францией на высоте 2035 м.

Входит в самый большой в Италии район катания «Млечный Путь».

Место проведения IV зимней Универсиады 1966 года и соревнований по горнолыжному спорту во время Зимних Олимпийских игр в Турине.

Протяжённость горнолыжных трасс: 400 км. Протяжённость равнинной лыжни: 50 км

Здесь, в Сестриере, 31 июля 1994 года, Сергей Бубка установил последний (на 2017 год) мировой рекорд по прыжкам с шестом на открытом стадионе, покорив планку на отметке в 6 м 14 см.

Ссылки 
 Официальный сайт Сестриере

Горнолыжные курорты Италии
География Пьемонта
Спорт в Пьемонте
Столицы зимних Универсиад